Саловы — дворянский род.

Восходит ко второй половине XVII века. Предок рода Саловых, Никита Салов, за его многолетнию службу пожалован вотчиной (1680) от царя Фёдора Алексеевича.

Род внесён в родословные книги Орловской (VI часть), Пензенской, Саратовской, Калужской и  Московской губерний.

Описание герба 
В щите, имеющем голубое поле, изображено дерево сосна, вверху коей находится серебряная шестиугольная звезда.

Щит увенчан дворянскими шлемом, с таковою же на нём короной и тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубой, подложенный серебром. Герб рода Саловых внесён в Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 87.

Известные представители 

 Салов Савва Иванович — стольник патриарха Филарета (1629), московский дворянин (1676).
 Саловы: Фадей и Пётр Елизарьевичи, Матвей Савельевич — стряпчие (1682—1692).
 Салов Иван Савельевич — стольник (1693).
 Салов, Илья Александрович (1835—1902) — известный беллетрист.
 Василий Васильевич Салов - председатель Инженерного совета министерства путей сообщения.
 Салов Данил Степанович (1914—1948) — участник Великой Отечественной войны - барон 
 Салов Валерий Иванович (1964-) - барон
 Салов Иван Валерьевич (1984-) - барон

 Салова Мария Ивановна (2009-) - баронесса

Примечания

Литература 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера